Mwirata kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwirata (vattendrag), Karuzi, 
 Mwirata (periodiskt vattendrag i Ngozi), 
 Mwirata (periodiskt vattendrag i Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar